Молдава има више значења: 
 Молдава, насеље у округу Теплице, Чешка
остало:
 Молдава на Бодви, град у округу Кошице-околина, Словачка
 Општина Нова Молдава, општина у округу Караш-Северин, Румунија
 Нова Молдава, град и седиште истоимене општине у округу Караш-Северин, Румунија
 Стара Молдава, насеље у општини Нова Молдава у округу Караш-Северин, Румунија